Barsony ou Bársony est un patronyme notamment porté par :

  (1940-), économiste canadien
  (en hongrois : Bársony Éva) (1939-), une journaliste hongroise et critique de cinéma, conjoint de 
  (1626–1678), évêque
  (:hu:Bársony István)
  (1860–1926), gynécologue hongrois
 Maya Barsony (1976-), auteure-compositrice-interprète
  (1975-), musicien hongrois, prix Franz Liszt
 Piotr Barsony (1948-), peintre, dessinateur, auteur de bande dessinée, graphiste, vidéaste et écrivain français
 Rosy Barsony (en hongrois : Bársony Rózsi) (1909–1977), actrice hongroise
 Stéphane Barsony (1915–1999), un résistant